Niemcy:
 Siebenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz
 Siebenbach – rzeka, dopływ Mühlenbach